Měsíční kámen může být:

 měsíční hornina
 Měsíční kámen  () – román Wilkie Collinse
 „měsíční kámen“, „měsíček“ – druh nerostu ortoklas